PW se poate referi la:

 Palau, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .pw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Palau

Legături externe 
  „PW” la acronymfinder.com

Acronime de două litere